Lentini – comune della provincia di Siracusa
Lago di Lentini – lago

Persone 
Alaimo di Lentini – signore di Lentini e Messina ed uno degli organizzatori del Vespro siciliano
Alfio, Filadelfo e Cirino da Lentini – santi italiani
Alfonso Lentini – scrittore e artista italiano
Domenico Lentini – sacerdote italiano, venerato come beato della Chiesa cattolica
Filippo Lentini – politico e docente italiano
Frank Lentini, propr. Francesco Lentini – showman italiano
Giacomo da Lentini conosciuto anche come Jacopo – poeta italiano della Scuola siciliana
Gianluigi Lentini – calciatore italiano
Gorgia da Lentini – retore e filosofo siceliota
Giovanni Lentini il Giovane – pittore italiano
Giovanni Lentini il Vecchio – pittore, scenografo e decoratore italiano
Licinia Lentini – attrice italiana
Massimo Lentini – costumista e scenografo italiano
Pablo Lentini Riva – musicista e scrittore italiano
Ramón Lentini – calciatore argentino
Riccardo da Lentini – architetto italiano
Rocco Lentini – pittore, scenografo e docente italiano
Stefano Lentini – compositore italiano
Tecla da Lentini – nobildonna italiana, venerata come santa dalla Chiesa cattolica
Tommaso da Lentini – patriarca cattolico italiano, domenicano

Altro 
Lentini – famiglia nobile siciliana
Stauroteche di Lentini – reliquiari custoditi nell'omonima città siciliana